Торрин Лоуренс (,  — , близ Кордэйла, штат Джорджия, США) — американский легкоатлет, чемпион мира в эстафете 4×400 метров.

Спортивная карьера 

В 2013 году окончил университет Джорджии. Выступая за легкоатлетическую сборную колледжа установил несколько высших достижений. В 2010 г. на чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта в закрытом помещении завоевал свой первый титул в эстафете 4×400, пробежав свой этап за 45,23 сек. В том же году он вошел в тройку лучших результатов сезона в мире в помещении на дистанции 400 м с результатом 45,03 сек. Установил рекорд Национальной ассоциации студенческого спорта в закрытом помещении на дистанции 300 м (32,32) — пятый по скорости результат за всю историю забегов.

В мае 2014 года на чемпионате мира по легкоатлетическим эстафетам в Нассау (Багамы) он завоевал золото в составе сборной США в беге 4×400. В июле он установил личный рекорд, пробежав 400 м за 45,32 секунды на турнире в Бельгии.

Трагически погиб, когда ехал ехал домой и у его машины неожиданно лопнуло колесо. Спортсмен остановился и вышел на дорогу, чтобы позвонить, и в этот момент проезжавший мимо трактор врезался в машину Лоуренса.

Личные рекорды

Ссылки 

 https://web.archive.org/web/20160825230405/http://www.georgiadogs.com/sports/c-track/spec-rel/072814aaa.html
 http://olympictalk.nbcsports.com/2014/07/28/torrin-lawrence-dies-car-accident-track-and-field/

Бегуны на короткие дистанции США
Бегуны на средние дистанции США
Чемпионы мира по лёгкой атлетике